Мари́я Эдуа́рдовна Арте́мьева (род. 11 марта 1993, Санкт-Петербург) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде. Серебряный призёр Кубка России (2009), бронзовый призёр Универсиады (2015) и участница турниров Гран-при (2014, 2015).

Мастер спорта России. По состоянию на сентябрь 2016 года занимала сорок четвёртое место в рейтинге Международного союза конькобежцев. После завершения соревновательной карьеры — тренер по фигурному катанию.

Карьера 
Артемьеву на коньки поставил её дед, обучавший внучку кататься во дворе. Позже он записал Марию в секцию фигурного катания при Дворце спорта «Юбилейный», где её первым наставником была Елена Фомина. Затем тренировалась у Татьяны Клениной, под руководством которой провела примерно десять лет.

В сезоне 2008/2009 фигуристка заняла на этапах Кубка России шестое и третье места, чего хватило для квалификации в финальный турнир. В финале Кубка, проходившем в Твери, Артемьева завоевала серебро, уступив первенство Александре Иевлевой.

В 2011 году перешла в группу к тренеру Евгению Рукавицыну и хореографу Ольге Глинке. Над постановкой отдельных программ работала с Константином Меньшовым.

В 2014 году Артемьева дебютировала в серии Гран-при, выступив на этапах в России и Франции, на последнем из которых финишировала шестой среди двенадцати участниц. Также стала серебряным призёром турнира Золотой конёк Загреба, а во второй половине сезона удостоилась бронзовой награды на зимней Универсиаде.

В новом сезоне фигуристка стартовала на Челленджере Мемориал Ондрея Непелы 2015, завершив турнир на третьей строчке с суммой баллов 177,21, что стало её личным рекордом. Через две недели на, проходивших в Саранске, международных соревнованиях Мордовские узоры она вновь завоевала бронзовую медаль, установив личный рекорд за произвольную программу. В этом сезоне Артемьева выступила на одном, из максимально двух возможных, этапе Гран-при, расположившись на последнем одиннадцатом месте.

В 2016 году была заявлена на Гран-при Канады, но снялась с соревнований до их начала. В дальнейшем завершила соревновательную карьеру и начала работать тренером по фигурному катанию.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
  на sport-folio.net
 

Фигуристы России